Die Abkürzung AHP steht für:
 Aldeias Históricas de Portugal, offizieller Verbund zwölf historischer Dörfer in Portugal
 American Home Products, früherer Name von Wyeth Pharmaceuticals
 Analytic Hierarchy Process, ein Begriff aus der Entscheidungstheorie
 Anhaltspunkte für ärztliche Gutachtertätigkeit, ein Katalog der im Schwerbehindertenrecht den Behinderungen zugeordneten GdB-Werte
 Arbeitsgemeinschaft Hamburger Pfadfinderverbände
 Archivum Historiae Pontificiae, eine geschichtswissenschaftliche Zeitschrift
 Arkansas Highway Police
 Ausstattungshilfeprogramm
 Australian Hydrographic Publications, Publikationsreihe
 Authentication Header Protocol, ein Teil des IPsec-Protokolls im Internet.

Abkürzung